Бойд  () — озеро в Северо-Западных территориях в Канаде.

География 

Озеро расположено в юго-восточной части территории, восточнее озера Файрдрейк и севернее озера Уолдайа. Через озеро протекает река Дубонт, которая является правым притоком реки Телон (бассейн Гудзонова залива).

Примечания 

Бассейн Телона
Озёра Северо-Западных территорий